Орлинс () — топоним в Северной Америке, английский вариант названия города Орлеан.

США 
 Орлинс — город в штате Айова.
 Орлинс — деревня в штате Вермонт.
 Орлинс — таун в штате Индиана.
 Орлинс — таун в штате Массачусетс.
 Орлинс — деревня в штате Небраска.
 Орлинс — таун в штате Нью-Йорк.
 Орлинс — округ в штате Вермонт.
 Орлинс — округ в штате Нью-Йорк.
 Орлинс — приход в штате Луизиана.

Канада 
 Орлинс — пригород Оттавы, Канада (до 2001 г. - отдельный населённый пункт).

См. также 
 Орлеан (значения)
 Орлеанс